Основна стаття: Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 2018

Чемпіоном Відкритого чемпіонату Франції з тенісу 2017 був іспанський декакампеон Рафаель Надаль. Йому вдалося зберегти титул за собою і виграти турнір водинадцяте.

Друга ракетка світу швейцарець Роджер Федерер пропускав турнір. Попри це він зберігав шанси очолити світовий рейтинг. Для того, щоб зберегти право називатися першою ракеткою світу Надалю потрібно було повторити свій минулорічний успіх, що він і зробив.

Україну в турнірі мав представляти Олександр Долгополов. У першому колі Долгополов повинен був грати з минулорічним чемпіоном Рафаелем Надалем, але знявся перед матчем. Сергій Стаховський відібрався з кваліфікації як щасливий лузер.  У першому колі Стаховський переміг іспанця Фелісіано Лопеса, але в другому поступився Міші Звереву з  Німеччини.

Сіяні гравці 

  Рафаель Надаль (Чемпіон)
  Александер Цвереф (Чвертьфінал)
  Марін Чилич (Чвертьфінал)
  Григор Дімітров (3 коло)
  Хуан Мартін дель Потро (Півфінал)
  Кевін Андерсон (4 коло)
  Домінік Тім (Фінал)
  Давід Гоффен (4 коло)
  Джон Ізнер (4 коло)
  Пабло Карреньйо Буста (3 коло)
  Дієго Шварцман (Чвертьфінал)
  Сем Кверрі (2 коло)
  Роберто Баутіста Агут (3 коло)
  Джек Сок (1 коло)
  Люка Пуй (3 коло)
  Кайл Едмунд (3 коло)

  Томаш Бердих (1 коло)
  Фабіо Фоніні (4 коло)
  Нісікорі Кей (4 коло)
  Новак Джокович (Чвертьфінал)
  Нік Кирйос (знявся)
  Філіпп Кольшрайбер (1 коло)
  Стан Вавринка (1 коло)
  Денис Шаповалов (2 коло)
  Адріан Маннаріно (1 коло)
  Дамір Джумгур (3 коло)
  Рішар Гаске (3 коло)
  Фелісіано Лопес (1 коло)
  Жиль Мюллер (1 коло)
  Фернандо Вердаско (4 коло)
  Альберт Рамос Віньолас (3 коло)
  Гаель Монфіс (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2018 у тенісі